Algodonales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algodonales (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Algodonales (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar